Sones ist der Familienname von:
 F. Mason Sones (1918–1985), US-amerikanischer Mediziner

Sonstiges:
 Mount Sones, Berg im Enderbyland, Antarktika